Бринько — фамилия. 

Известные носители:

 Бринько, Николай Андреевич (род. 1917) — полный кавалер ордена Славы.
 Бринько, Пётр Антонович (1915—1941) — Герой Советского Союза.